Serik Fans är en fristående supporterklubb till IK Brage. "Serik" är smeknamnet på gamle Bragespelaren Nils-Erik Johansson, vars specialitet var att skruva in hörnor direkt i mål. Han var aktiv på 1970- och 1980-talen.

Serik Fans har en egen sektion på Domnarvsvallen, Västra läktaren. 

Innan hemmamatcherna är det inte ovanligt att supportrarna samlas 
på Pitchers vid Sveatorget i Borlänge centrum.  

Minnesvärda ögonblick i modern tid är bortamatchen på Stadsparksvallen mot Jönköpings södra 2003 i kvalet till Superettan, och bortamatchen mot Hammarby IF på Söderstadion i Superettan 2010.

Numera har man även en "08-sektion" för supportrar i Stockholm. Den sektionen är väldigt aktiv och är alltid mer eller mindre representerad när Brage spelar matcher i Stockholmsområdet.

Externa länkar
Officiell webbplats

Supporterklubbar i Sverige